Inezia – állatnem
 Inezia – növénynemzetség